Ali Zitouni – ex calciatore tunisino
 Boubaker Zitouni – ex calciatore tunisino
 Mustapha Zitouni – allenatore di calcio e calciatore francese naturalizzato algerino